Râul Țerova se poate referi la:

 Țerova - afluent al Bârzavei
 Țerova - afluent al Gelugului
 Țerova - afluent al Brezovița